Хамберг — топоним.

 Хамберг — город в округе Эшли, штат Арканзас, США.
 Хамберг — город в округе Карвер, штат Миннесота, США.
 Хамберг — город в округе Эри, штат Нью-Йорк, США.
 Хамберг — заброшенный город в округе Эйкен, штат Южная Каролина, США.
 Хамберг — боро в округе Беркс, штат Пенсильвания, США.
 Хамберг — невключённое сообщество в округе Перри, штат Алабама, США.
 Хамберг — город в округе Фримонт, штат Айова, США.
 Хамберг — боро в округе Сассекс, штат Нью-Джерси, США.